

Населені пункти та їхні частини
 Владиславув — гміна в Турецькому повіті Великопольського воєводства
 Владиславув — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Владиславув — село в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Владиславув — село в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Владиславув — село в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Владиславув — село в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Владиславув — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Владиславув — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — село в гміні Паб'яніце Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Гушлев Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — село в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Владиславув — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Владиславув — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Владиславув — частина села Ценжке в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Владиславув — частина села Камілювка в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — частина села Олімпюв у гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — частина села Сендув у гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — частина села Дменін у гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — частина села Скурка в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — частина села Сечка в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — частина села Тонжеви в гміні Длутув Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Владиславув — частина села Константинув у гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — частина села Мацеювка в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — частина села Пне в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Владиславув — частина села Калень-Мала в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки